Begraafplaats van Athies (Pas-de-Calais)
 Begraafplaats van Athies (Somme)